Molion steht für:
 einen veralteten Begriff für Molekülion, siehe Ion
 den Sohn von Eurytos und Antiope in der griechischen Mythologie
 Neoxeniades molion, eine Schmetterlingsart in Puerto Rico
 Compagnie Molion, gegründet von Michael Klemm

Personen:
 Luiz Carlos Molion, brasilianischer Klimatologe